EBC peut faire référence à :
 espace boisé classé, en France ;
 European Brewery Convention, une branche de l'organisation des Brewers of Europe ;
  ;
 , un établissement d'enseignement supérieur qui se présente comme The Business School of Mexico ;
 , un tournoi de basket-ball de rue à New York ;
Entity-Boundary-Control (en français, Entité-Contrôle-Frontière) un patron d'architecture dans le domaine du génie logiciel
 Ethiopian Broadcasting Corporation, le groupe public de l'audiovisuel en Éthiopie.